Хелен Элизабет Кларк (; род. 26 февраля 1950, Гамильтон, Новая Зеландия) — лидер Лейбористской партии Новой Зеландии, Премьер-министр Новой Зеландии с 5 декабря 1999 по 18 декабря 2008 года.

Биография 
Родилась в семье фермера и учительницы. Изучала политологию в университете Окленда; в 1973—1981 преподавала там же. Член Лейбористской партии с 1973. В 1981 году впервые избрана в парламент. В 1987—1989 работала в лейбористских правительствах Дэвида Лонги, Джеффри Палмера и Майка Мура — сначала министром строительства, затем — министром здравоохранения и вице-премьером. После поражения в 1989 на очередных парламентских выборах от Национальной партии Лейбористская партия ушла в оппозицию. С 1993 до 2008 Хелен Кларк — лидер Лейбористской партии.

В 1999 году Лейбористская партия сформировала коалицию с партией Альянса, и Хелен Кларк возглавила правительство. Она занимает также пост министра культуры. Выступает за сохранение безъядерного статуса Новой Зеландии, совершенствование системы социального обеспечения.

В 2002 году коалиция распалась, и состоялись новые выборы. После них лейбористы вошли в коалицию с Прогрессивной партией и сформировали правительство при поддержке партии Будущего и «зелёных». В 2003 году Кларк осудила вторжение американских войск в Ирак. В том же году она заявила, что превращение Новой Зеландии в республику «неизбежно» (в настоящее время официально главой страны считается королева Великобритании, представленная генерал-губернатором).

17 сентября 2005 года состоялись очередные выборы в парламент. На этот раз лейбористы получили 50 мест, против 48 у Национальной партии, в 121-местном парламенте.

На 2016 год она является руководителем программы развития ООН и кандидатом на пост Генерального Секретаря ООН.

Награды 
 Орден Новой Зеландии
 Орден Франциска Скорины (2016, Белоруссия)
 Юбилейная медаль «25 лет Нейтралитета Туркменистана» (2020, Туркменистан)
 Орден Дружбы (Таджикистан)

Примечания

Ссылки 
 Сайт премьер-министра Новой Зеландии

Женщины — премьер-министры
Члены Лейбористской партии Новой Зеландии
Министры иностранных дел Новой Зеландии
Политики XX века
Политики XXI века
Правители XX века
Правители XXI века
Программа развития ООН
Выпускники Оклендского университета